

Localidades

Port Washington (Ohio)
Port Washington (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos